La Supercoupe d'Italie 2013 () est la vingt-sixième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. 

Disputée le  au stade olympique de Rome devant  spectateurs, la rencontre, arbitrée par Gianluca Rocchi, est remportée par la Juventus sur le score de 4-0 aux dépens de la Lazio.

Feuille de match

Annexes

Liens externes 
  Italy Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercoppa 2013 sur www.footballdatabase.eu

Notes et références 

2013
Compétition de football à Rome
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face de la Lazio Rome
Football en Italie en 2013
Football en août 2013